Guácimo (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Limón
 Guácimo (Limón), een deelgemeente in de Costa Ricaanse provincie Limón